Ско́улз (; , , другой вариант — Шо́улз) — английский топоним и фамилия:

Великобритания:

 Скоулз, Большой Манчестер
 Скоулз, Южный Йоркшир
 Скоулз, Лидс, Западный Йоркшир
 Скоулз, Брэдфорд

Фамилия:
 Скоулз, Игнатиус (; 1834—1896) — английский католический священник-иезуит, архитектор, писатель.
 Скоулз, Кларк (; 1930—2010) — американский пловец, олимпийский чемпион 1952 года.
 Шоулз, Майрон (; род. 1941) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии.
 Скоулз, Пол (; род. 1974) — английский футболист, полузащитник.

См. также 
 Шоулз